Le sigle ENSIT peut faire référence à :
 École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis, en Tunisie
 École nouvelle supérieure d’ingénieurs et de technologies, en Côte d'Ivoire

Homonymie d'acronyme